Die Saison 2004/05 der Bayernliga war die 60. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die SpVgg Bayreuth mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Ingolstadt 04.

Die Abstiegsplätze belegten der SC 04 Schwabach, die SpVgg Weiden und der BCF Wolfratshausen. Der 1. FC Schweinfurt 05 meldete während der Saison im Oktober 2004 einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens und stand somit vorzeitig als Absteiger fest. Alle bereits absolvierten Spiele wurden aus der Wertung genommen. Die SpVgg Ansbach 09 stieg als fünfte Mannschaft in den Relegationsspielen mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der Würzburger FV, die SG Quelle Fürth und die Amateure von Wacker Burghausen als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der FC Kempten als vierter Aufsteiger. Der Absteiger aus der Regionalliga Süd war der 1. SC Feucht, der keine Regionalliga-Lizenz beantragt hatte. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit der Regelteilnehmerzahl von 18 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Andreas Fischer von der SpVgg Bayreuth mit 21 Treffern. Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Halbfinalspielen trafen in Stegaurach der Bayernliga-Vertreter SpVgg Ansbach 09 auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, der FC Bayern Hof, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Mitte, der ASV Neumarkt, und Süd, der FC Kempten, in Eching aufeinander. Die SpVgg Ansbach 09 und der FC Kempten erreichten das Finale.

|}

Der FC Kempten setzte sich im Finale in Gundremmingen mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die SpVgg Ansbach 09 durch. Der FC Kempten war somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Ansbach der fünfte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2004/05 bei kicker.de

200405
Fußballsaison 2004/05